Allium flexuosum är ett vetenskapligt växtnamn som använts vid flera tillfällen men som inte längre är giltigt:

A. flexuosum Host är en synonym till A. carinatum
A. flexuosum d'Urv. är en synonym till A. staticiforme